Papikjan ist der Familienname folgender Personen:

 Rasmik Papikjan (* 1999), armenischer Ringer
 Suren Papikjan (* 1986), armenischer Politiker